Mark van Dijk (schrijver), een Nederlands schrijver van thrillers
Mark van Dijk (voetballer), een Nederlandse voetballer